Недков () — болгарская фамилия. Известные носители:

Недков 
 Недков, Борис (1910 — 1975) — болгарский учёный востоковед.
 Недков, Станислав (род. 1981) — болгарский борец.
 Недков, Стойчо (род. 1986) — болгарский футболист.
 Недков, Мариан — болгарский борец.
 Недков, Илиан (род. 1958) — болгарский дзюдоист.

Недкова 
 Недкова, Вера (1908—1996) болгарский живописец-новатор, Народный художник Болгарии, Герой социалистического труда.